Gösta Ekman (1890-1938), Zweeds acteur.
 Gösta Ekman (1939-2017), Zweeds acteur en regisseur, kleinzoon van bovenstaande.